Буенависта де Вега има више значења:

 Буенависта де Вега (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенависта де Вега, Лас Конехас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику